Ба́ри Кари́мович (Бори́с Никола́евич) Алиба́сов () — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). Основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» (1962—1989) и «На-на» (с 1989).

Биография

Детство и юность 
Бари Алибасов родился 6 июня 1947 года в многодетной семье. В интервью 2022 года Алибасов сказал, что родился в 1946 году.
Отец — Карим Касымович Алибасов, казах из рода аргын, управлял Сельхозбанком в Чарске; мать — Ираида Ибрагимовна Абрарова, татарка, была бухгалтером в детском саду и по совместительству подрабатывала в паровозном депо.

Учился в школе №232 города Чарска. За вольный характер и частое нарушение дисциплины был исключён из комсомола и несколько раз из школы.

В детстве проявлял склонность к творчеству. В школе начал заниматься в художественной самодеятельности (пел в хоре, играл на барабанах, был конферансье), создал свой собственный драмкружок (поставил спектакль по А. Чехову «Сельский эскулап»). В начале 1960-х годов в старших классах вместе с несколькими одноклассниками организовал музыкальный ансамбль, с которым гастролировал по близлежащим колхозам.

После окончания школы в 1965 году поступил в Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (ныне Восточно-Казахстанский государственный технический университет) на архитектурно-строительный факультет.

Проходил срочную службу в рядах Советской армии с 1969 по 1971 год в войсках ПВО Средне-Азиатского военного округа в Алма-Атинской области. Через полгода был переведён в ансамбль песни и пляски САВО, где создал ансамбль «Задор» при штабе ПВО САВО.

В 1973—1974 годах учился в Усть-Каменогорском музыкальном училище по классу ударных, но из-за начала гастрольной деятельности группы «Интеграл» образование не завершил.

Группа «Интеграл» 

В 1966 году вместе с однокурсником Михаилом Араповым организовал музыкальную группу «Интеграл», играющую музыку в стиле джаз (она числилась при Усть-Каменогорском строительно-дорожном институте). Тогда же проявил себя и как композитор, написав свою первую песню — твист «Весенний дождь».

В 1971 году, вернувшись из армии, Алибасов возродил «Интеграл». С 1973 года ансамбль работал в Восточно-Казахстанской областной филармонии, музыканты получили в Казахстане аттестационные удостоверения артистов ВИА. Группа стала лауреатом фестиваля «Дружба народов» в Алма-Ате и ряда других конкурсов, в 1980 году стала лауреатом 1-го Всесоюзного рок-фестиваля «Тбилиси-1980», в 1985 году была участником программы 12-го Международного фестиваля молодёжи и студентов в Москве.

Под руководством Алибасова группа «Интеграл» просуществовала 22 года, за это время она экспериментировала со многими музыкальными стилями: от рок-н-ролла до психоделик-андеграунда, от фьюжн до кантри и блюза.

Группа «На-На» 

В 1989 году Алибасов распустил группу «Интеграл» и объявил кастинг в поп-группу «На-На», бессменным руководителем которой является и по сей день.

Под руководством Алибасова группа «На-На» стала популярной и коммерчески успешной в 1990-е годы. Как художественный руководитель «На-На», Алибасов создавал и режиссировал шоу-программы группы, был режиссёром фильмов-концертов о группе и автором текстов и музыки множества песен из репертуара коллектива.

Бари Алибасов и «На-На» также занимаются благотворительной деятельностью, дают концерты для детей-инвалидов, участвуют в благотворительных акциях (таких как «День Добра» на ВВЦ, «Щит и Лира» и множество других).

Другая деятельность 
В 1999 году он в шутку предложил создать памятник крылатой фразе «Где-где? В Караганде!». Памятник был установлен в Караганде в 2011 году.

С 2001 по 2005 год вёл на московском телеканале М1 юмористическое ток-шоу «Бредни Бари», в котором задавал смешные вопросы приглашённым знаменитостям.

В 2004 году продюсировал группы «DJ Big Bang» и «Pin C@de».

Бари Алибасов вместе с Александром «Данко» Фадеевым участвовал в телепередаче «Кто хочет стать миллионером?» (23 ноября 2013 года). Дуэт выиграл 3 млн рублей. Алибасов и Фадеев стали первыми представителями российского шоу-бизнеса, победившими в этой игре.

Занимается фотографией в течение двадцати лет. В рамках международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии» в галерее «ТХТ» прошла персональная выставка фотографий Алибасова.

В суде интересы шоумена представляет адвокат Сергей Жорин. 23 марта 2010 года Алибасов добился беспрецедентного судебного решения в отношении блогера, назвавшего Алибасова «татаро-казахским гастарбайтером». Он взыскал с него рекордную по российским меркам компенсацию морального вреда в размере  рублей. По мнению Станислава Садальского и Николая Фандеева, эта история — типичный пиар-ход, причина которого — отсутствие спроса на группу «На-на».

Личная жизнь 

Сёстры — Зоя и Роза. Братья — Булат и Газиз.

Был в официальном браке 6 раз.

Был в фактическом браке с Еленой Уронич, от этого брака есть сын — Бари Бариевич Алибасов (род. 20 сентября 1985).

23 июля 2013 года тайно женился на актрисе Виктории Викторовне Максимовой (род. 3 мая 1987), своей бывшей помощнице. Этот брак стал для Алибасова пятым. В 2014 году у Виктории родился сын (от другого мужчины) Иван Максимов. Алибасов расстался с ней в 2017 году, но развод сразу не был оформлен (оформлен 13 ноября 2018).

20 ноября 2018 года женился на актрисе, народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако брак распался в 2020 году, мировой суд официально развёл Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину 24 декабря 2020 года. 

По утверждению первой школьной любви Алибасова (школа №232 города Чарска) Светланы Боховчук (названной Алибасовым в своей автобиографической книге Алёной), ныне проживающей в Италии, у них есть внебрачная дочь Вера (кандидат медицинских наук).

Проблемы со здоровьем 
4 июня 2019 года, по сообщениям СМИ, Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в связи с тяжёлым отравлением, предположительно, жидкостью для прочистки труб. Пиар-директор артиста Вадим Горжанкин сообщил агентству РИА Новости, что врачи диагностировали ожог желудка четвёртой степени. По словам Владимира Политова, Алибасов из-за плохого зрения перепутал бутылку сока с химическим средством. 6 июня стало известно, что продюсер находится в состоянии медикаментозного сна. В ряде СМИ появлялись публикации о смерти Алибасова, но все они были опровергнуты его пиар-директором.

Сомнения по поводу его отравления появились в нескольких источниках.

3 декабря 2020 года Бари Алибасов был госпитализирован в больницу с низким давлением. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин уточнил, что причиной резкого ухудшения самочувствия продюсера могла стать передозировка препаратом Виагра.

20 декабря 2020 года Алибасов вновь был госпитализирован, на этот раз с сильными травмами. Продюсер сам вызвал скорую помощь, однако не отвечал на звонки приехавших врачей, потому им пришлось сломать дверь. PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин выдвинул версию, что у его работодателя возникли трудности с глотанием из-за старой травмы, связанной с употреблением средства для прочистки труб. Сам же продюсер объяснил, что плохо себя почувствовал и упал с лестницы.

24 февраля 2021 года в СМИ появилась информация о том, что последние два года продюсер жил на деньги, которые он получал за выступления на различных ток-шоу. Об этом сообщил Вадим Горжанкин. Он также заявил, что в связи со сложным состоянием здоровья Алибасова вынужден сложить полномочия пиар-директора.

Награды и признание 
 1999 — Заслуженный артист Российской Федерации
 2008 — Медаль «10 лет Астане».
 2013 — Медаль МВД по Чеченской Республике «За отличие в службе»
 2017 — Медаль «За доблестный труд» (Татарстан)
 В июне 2012 года в городе Чарск, где родился Алибасов, улица Мира была переименована в улицу Бари Алибасова. В школе №232 города Чарска, где учился Алибасов, работает посвящённый ему музей.

Книги

Фильмография

Примечания

Ссылки 

  на сайте Эхо Москвы

Лауреаты премии «Овация»
Исключённые из ВЛКСМ
Персоналии:Русский рок
Бари Алибасов
Мужья Лидии Федосеевой